Torrent (Girona), een gemeente in de Spaanse provincie Girona
 Torrent (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
 BitTorrent, een systeem om peer-to-peer data uit te wisselen

Rivieren
Het woord torrent wordt in meerdere talen gebruikt voor stortbeek.
 Torrent (Canada), een rivier op het Canadese eiland Newfoundland
 Torrent (Nieuw-Zeeland), een rivier in Nieuw-Zeeland

Personen
 Carlos Torrent, een Spaanse wielrenner